Алекса́ндр Иванович Баба́ев:
 Бабаев, Александр Иванович (1913—1981) — майор, Герой Советского Союза (1945).
 Бабаев, Александр Иванович (1923—1985) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза (1978).